Di seguito una lista di asteroidi dal numero 535001 al 536000 con data di scoperta e scopritore.

535001–535100 

|-
| 535001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535005  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535009  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535011  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535013  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535014  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535015  - ||  || || WISE 
|-
| 535016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535018  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535019  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535020  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535021  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535022  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535023  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535024  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535025  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535026  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535027  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535028  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535029  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535030  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535031  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535033  - ||  || || WISE 
|-
| 535034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535035  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535037  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535038  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535039  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535040  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535041  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535045  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535046  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535050  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535052  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535053  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535057  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535058  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535061  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535063  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535065  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535066  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535068  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535069  - ||  || || WISE 
|-
| 535070  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535071  - ||  || || CSS 
|-
| 535072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535075  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535076  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535077  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535078  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535079  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535080  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535082  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535083  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535084  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535087  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535088  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535089  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535090  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535092  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535095  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535096  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535097  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535099  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535100  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

535101–535200 

|-
| 535101  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535102  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535103  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535104  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535105  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535107  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535109  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535110  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535111  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535114  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535115  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535116  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535118  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535119  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535120  - ||  || || WISE 
|-
| 535121  - ||  || || WISE 
|-
| 535122  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535123  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535128  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535130  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535132  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535133  - ||  || || WISE 
|-
| 535134  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535135  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535136  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535137  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535139  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535140  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535141  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535143  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535144  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535146  - ||  || || CSS 
|-
| 535147  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535148  - ||  || || CSS 
|-
| 535149  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535150  - ||  || || WISE 
|-
| 535151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535153  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535154  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535155  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535158  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535159  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535160  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535161  - ||  || || CSS 
|-
| 535162  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535163  - ||  || || LONEOS 
|-
| 535164  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535165  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535166  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535167  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535168  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535169  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535171  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535172  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535173  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535174  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535176  - ||  || || WISE 
|-
| 535177  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535178  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535180  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535182  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535184  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535185  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535186  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535187  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535191  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535195  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535196  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535197  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535198  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535199  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535200  - ||  || || WISE 
|}

535201–535300 

|-
| 535201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535203  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535204  - ||  || || WISE 
|-
| 535205  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535211  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535212  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535213  - ||  || || PLS 
|-
| 535214  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535219  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535220  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535221  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535224  - ||  || || CSS 
|-
| 535225  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535228  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535229  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535230  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535231  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535232  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535235  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535236  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535238  - ||  || || LONEOS 
|-
| 535239  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535244  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535246  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535247  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535250  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535251  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535253  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535255  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535259  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535262  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535264  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535268  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535270  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535271  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535274  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535275  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535279  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535280  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535281  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535282  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535288  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535289  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535292  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535293  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535294  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535295  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535296  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535297  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535298  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535300  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

535301–535400 

|-
| 535301  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535302  - ||  || || WISE 
|-
| 535303  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535306  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535307  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535309  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535310  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535312  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535313  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535315  - ||  || || SSS 
|-
| 535316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535317  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535318  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535319  - ||  || || WISE 
|-
| 535320  - ||  || || CSS 
|-
| 535321  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535323  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535329  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535330  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535333  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535336  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535337  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535338  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535341  - ||  || || WISE 
|-
| 535342  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535343  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535347  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535349  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535350  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535353 Antoniwilk ||  || || CSS 
|-
| 535354  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535359  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535361  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535362  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535364  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535365  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535366  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535367  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535368  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535371  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535373  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535378  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535380  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535381  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535382  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535383  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535386  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535387  - ||  || || CSS 
|-
| 535388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535389  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535392  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535393  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535394  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535396  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535398  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535399  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535400  - ||  || || Spacewatch 
|}

535401–535500 

|-
| 535401  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535403  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535404  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535405  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535406  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535408  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535412  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535413  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535416  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535417  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535419  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535420  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535422  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535423  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535427  - ||  || || WISE 
|-
| 535428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535430  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535431  - ||  || || CSS 
|-
| 535432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535433  - ||  || || CSS 
|-
| 535434  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535436  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535437  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535438  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535439  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535440  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535441  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535442  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535443  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535444  - ||  || || LONEOS 
|-
| 535445  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535449  - ||  || || WISE 
|-
| 535450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535453  - ||  || || WISE 
|-
| 535454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535457  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535458  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535461  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535463  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535464  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535465  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535466  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535467  - ||  || || WISE 
|-
| 535468  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535469  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535471  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535472  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535474  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535475  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535476  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535477  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535478  - ||  || || CSS 
|-
| 535479  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535480  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535481  - ||  || || CSS 
|-
| 535482  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535483  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535484  - ||  || || LONEOS 
|-
| 535485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535487  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535491  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535493  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535495  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535496  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535497  - ||  || || CSS 
|-
| 535498  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535499  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535500  - ||  || || Spacewatch 
|}

535501–535600 

|-
| 535501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535502  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535503  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535506  - ||  || || WISE 
|-
| 535507  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535509  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535516  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535519  - ||  || || CSS 
|-
| 535520  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535522  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535523  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535525  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535529  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535530  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535532  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535533  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535534  - ||  || || CSS 
|-
| 535535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535537  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535539  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535540  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535542  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535543  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535544  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535547  - ||  || || CSS 
|-
| 535548  - ||  || || CSS 
|-
| 535549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535550  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535551  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535552  - ||  || || SSS 
|-
| 535553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535555  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535557  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535558  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535565  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535566  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535567  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535569  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535571  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535572  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535575  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535577  - ||  || || WISE 
|-
| 535578  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535579  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535580  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535581  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535582  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535583  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535585  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535586  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535587  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535588  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535589  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535590  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535591  - ||  || || WISE 
|-
| 535592  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535594  - ||  || || CSS 
|-
| 535595  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535596  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535598  - ||  || || WISE 
|-
| 535599  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535600  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

535601–535700 

|-
| 535601  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535603  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535605  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535606  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535607  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535608  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535609  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535610  - ||  || || WISE 
|-
| 535611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535613  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535614  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535615  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535616  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535618  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535619  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535620  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535622  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535623  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535624  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535625  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535626  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535627  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535629  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535630  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535631  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535632  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535636  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535639  - ||  || || WISE 
|-
| 535640  - ||  || || WISE 
|-
| 535641  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535642  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535643  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535646  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535647  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535648  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535650  - ||  || || WISE 
|-
| 535651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535652  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535653  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535655  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535656  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535657  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535662  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535664  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535665  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535666  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535667  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535668  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535669  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535670  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535671  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535672  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535673  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535674  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535676  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535677  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535678  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535679  - ||  || || WISE 
|-
| 535680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535682  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535683  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535684  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535685  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535688  - ||  || || WISE 
|-
| 535689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535692  - ||  || || LONEOS 
|-
| 535693  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535695  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535696  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

535701–535800 

|-
| 535701  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535702  - ||  || || WISE 
|-
| 535703  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535704  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535706  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535708  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535709  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535710  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535711  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535714  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535715  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535716  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535718  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535720  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535721  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535724  - ||  || || CSS 
|-
| 535725  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535726  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535727  - ||  || || CSS 
|-
| 535728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535730  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535731  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535732  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535734  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535735  - ||  || || WISE 
|-
| 535736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535738  - ||  || || CSS 
|-
| 535739  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535740  - ||  || || WISE 
|-
| 535741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535742  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535743  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535744  - ||  || || WISE 
|-
| 535745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535746  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535747  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535749  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535750  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535751  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535753  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535757  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535759  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535760  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535762  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535763  - ||  || || CSS 
|-
| 535764  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535765  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535766  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535768  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535769  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535770  - ||  || || CSS 
|-
| 535771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535774  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535775  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535776  - ||  || || WISE 
|-
| 535777  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535779  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535780  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535781  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535783  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535787  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535789  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535790  - ||  || || WISE 
|-
| 535791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535792  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535793  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535795  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535796  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535797  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535798  - ||  || || CSS 
|-
| 535799  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535800  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

535801–535900 

|-
| 535801  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535805  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535806  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535807  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535808  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535809  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535810  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535812  - ||  || || WISE 
|-
| 535813  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535815  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535816  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535817  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535818  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535819  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535820  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535821  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535822  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535823  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535824  - ||  || || CSS 
|-
| 535825  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535826  - ||  || || WISE 
|-
| 535827  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535828  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535829  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535830  - ||  || || LINEAR 
|-
| 535831  - ||  || || CSS 
|-
| 535832  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535833  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535834  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535835  - ||  || || WISE 
|-
| 535836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535837  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535839  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535843  - ||  || || WISE 
|-
| 535844  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535845  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535846  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535849  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535851  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535855  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535856  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535860  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535861  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535863  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535866  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535868  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535869  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535870  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535871  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535874  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535875  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535877  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535878  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535879  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535880  - ||  || || WISE 
|-
| 535881  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535882  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535883  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535886  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535887  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535888  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535889  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535890  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535891  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535892  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535897  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535900  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

535901–536000 

|-
| 535901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535902  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535904  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535905  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535906  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535910  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535911  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535912  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535916  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535917  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535918  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535919  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535920  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535922  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535926  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535927  - ||  || || CSS 
|-
| 535928  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535929  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535930  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535931  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535932  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535934  - ||  || || CSS 
|-
| 535935  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535936  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535940  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535941  - ||  || || SSS 
|-
| 535942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535944  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535945  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535946  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535947  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535948  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535950  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535951  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535952  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535953  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535956  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535957  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535958  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535959  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535961  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535963  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535964  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535968  - ||  || || WISE 
|-
| 535969  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535970  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535972  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535973  - ||  || || Oss. di Maiorca
|-
| 535974  - ||  || || CSS 
|-
| 535975  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535976  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535977  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535979  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535980  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535983  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 535985  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535986  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535987  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535988  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535989  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535990  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535991  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535992  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535993  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535995  - ||  || || CSS 
|-
| 535996  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 535997  - ||  || || CSS 
|-
| 535998  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 535999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0535001